Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Namibië. IJsland heeft geen ambassade in Namibië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Namibië
IJslandse